Hosmer ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Hosmer (1915–1982), US-amerikanischer Politiker
 Harriet Hosmer (1830–1908), US-amerikanische Bildhauerin
 Hezekiah L. Hosmer (1765–1814), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Titus Hosmer (1736–1780), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Trina Hosmer (* 1948), US-amerikanische Skilangläuferin
 William Hosmer (1925–2002), australischer Herpetologe

Hosmer ist der Mittelname folgender Personen:

 Thomas Hosmer Shepherd (1792–1864), britischer Aquarellmaler

Hosmer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hosmer (South Dakota), eine Ortschaft im Edmunds County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Hosmer (British Columbia), eine Ortschaft in British Columbia, Kanada

 Hosmer Township, eine Township im Edmunds County, South Dakota, Vereinigte Staaten